Wahl zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus steht für:
 Hauptwahl am 26. September 2021, siehe Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021
 Wiederholungswahl am 12. Februar 2023, siehe Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023